Гонка горбистою місцевістю у маунтинбайку серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2008 пройшла 23 серпня. Взяли участь 50 спортсменів з 33 країн.

Призери

Змагання

Посилання 
 Результати на офіційному сайті Ігор